

Ментке — село в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ментке — село в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства